Mexikó
Montelongo, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional község egyik települése

 Olaszország
Montelongo, település Campobasso megyében